Василий Ильин:
 Василий Ильин Запокровский (упом. 1634, умер в 1655) — русский художник-иконописец из Костромы.
 Ильин, Василий Петрович (1949—2015) — советский гандболист, олимпийский чемпион, ЗМС СССР.
 Ильин, Василий Сергеевич (1888—1957) — русский биолог, ботаник, специалист в области биохимии и физиологии растений.
 Ильин, Василий Фёдорович (1771, по другим данным: 1769 — 1821) — русский военный деятель, генерал-майор.